Anna Szczepaniak (1951-1979) – polska aktorka
 Bartłomiej Szczepaniak (ur. 1981) – polski koszykarz
 Czesław Szczepaniak (1907-1986) – polski urzędnik państwowy i działacz rzemieślniczy
 Jan Szczepaniak – polski historyk
 Jan Szczepaniak (1936-2006) – polski polityk
 Kacper Szczepaniak (ur. 1990) – polski kolarz przełajowy
 Karolina Szczepaniak (ur. 1992) – polska pływaczka
 Maciej Szczepaniak (ur. 1973) – polski pilot rajdowy
 Mateusz Szczepaniak (ur. 1987) − polski żużlowiec
 Mateusz Szczepaniak (ur. 1991) – polski piłkarz 
 Michał Szczepaniak (ur. 1983) – polski żużlowiec
 Paweł Szczepaniak (ur. 1989) – polski kolarz przełajowy
 Rafał Szczepaniak – polski prawnik
 Robert Szczepaniak (ur. 1942) – francuski piłkarz 
 Roman Szczepaniak (1911-1991) – oficer rezerwy Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej
 Sławomir Szczepaniak (ur. 1963) – generał
 Stanisław Szczepaniak (1934-2015) – polski biathlonista
 Stefan Szczepaniak (1892-1964) –  prezes Związku Polaków w Niemczech
 Tadeusz Szczepaniak (ur. 1931) – polski ekonomista
 Waldemar Szczepaniak (ur. 1960) – aktor
 Walenty Szczepaniak (ur. 1931) – polski chemik 
 Władysław Szczepaniak (1910-1979) – polski piłkarz
 Wojciech Szczepaniak (1927-1944) – kurier podziemia
 Yannick Szczepaniak (ur. 1980) – francuski zapaśnik
 Zbigniew Szczepaniak (ur. 1957) – polski samorządowiec